Velika nagrada Monaka 1974 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 26. maja 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 78
| 1:58:03,7
| 3
| 9
|-
! 2
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 78
| + 28,8 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 78
| + 48,9 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 78
| + 1:03,1
| 2
| 3
|-
! 5
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 77
| +1 krog
| 13
| 2
|-
! 6
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 77
| +1 krog
| 23
| 1
|-
! 7
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 76
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 8
| 27
|  Guy Edwards
| Lola-Ford
| 75
| +3 krogi
| 26
|  
|-
! 9
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 74
| + 4 laps
| 4
|  
|-
! Ods
| 15
|  Henri Pescarolo
| BRM
| 62
| Menjalnik
| 27
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 34
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 32
| Vžig
| 1
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 27
| Pog. gred
| 7
|  
|-
! Ods
| 33
|  Mike Hailwood
| McLaren-Ford
| 11
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 5
| Vzmetenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 37
|  François Migault
| BRM
| 4
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 22
|  Vern Schuppan
| Ensign-Ford
| 4
| Trčenje
| 25
|  
|-
! Ods
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 3
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 10
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 0
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 16
|  Brian Redman
| Shadow-Ford
| 0
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 18
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 0
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 23
|  Tim Schenken
| Trojan-Ford
| 0
| Trčenje
| 24
|  
|-
! DNS
| 19
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 
| 
| 17
| 
|-
! DNS
| 30
|  Chris Amon
| Amon-Ford
| 
| 
| 20
| 
|-
! DNQ
| 8
|  Rikky von Opel
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Ronnie Peterson 1'27.900

Formula 1 sezona 1974
1974